

Toponyme
 Escoubès est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine ;

Escoubès-Pouts est une commune française, située dans le département français des Hautes-Pyrénées et la région Midi-Pyrénées.

Homonymie de toponyme